Нижняя Слудка — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Слудка — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Нижняя Слудка — деревня в Глазовском районе Удмуртии.